Beli Iskr (bulgariska: Бели Искър) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofijska oblast, i den västra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Sofia. Beli Iskr ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Beli Iskr. Den sträcker sig 1,7 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,7 kilometer i öst-västlig riktning.

I omgivningarna runt Beli Iskr växer i huvudsak blandskog. Runt Beli Iskr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Sofijska oblast